Quixaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Quixabá, kommun, Paraíba, 
 Quixaba (kommun i Brasilien), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar